Мария Гнатенко:
 Гнатенко, Мария Алексеевна (род. 1942) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, швея-мотористка.  
 Гнатенко, Мария Васильевна (1914-2006) — украинский советский агроном, заслуженный работник сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук, Герой Социалистического Труда.